Okręg Aizkraukle (łot. Aizkraukles rajons) – okręg w południowej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Bauska, Jēkabpils, Madona, Ogre oraz z Litwą.

Aizkraukle